El acrónimo CEU  puede corresponder a:

  Fundación Universitaria San Pablo CEU, fundación dedicada a la educación.
 Universidad CEU Cardenal Herrera, universidad de Valencia.
 Universidad CEU San Pablo, universidad de Madrid.
 Universidad Abad Oliva CEU, universidad de Barcelona.
 Coalición por Europa, candidatura española a las Elecciones al Parlamento Europeo de 2009.
 Consejo Estudiantil Universitario, una organización estudiantil.
 Coordinadora Estudiantil Universitaria, organización estudiantil del estado de Oaxaca.